Mahle steht für:

  Mahle (Unternehmen), deutsches Automobilzuliefer-Unternehmen
  Mahle-Stiftung, unternehmensverbundene Stiftung der Mahle GmbH

Mahle ist der Familienname folgender Personen:

 Eberhard Mahle (1933–2021), deutscher Rennfahrer

 Hans Mahle (1911–1999), Mitglied der Gruppe Ulbricht und Rundfunkpionier der DDR
 Heinrich Mahle (1841–1887), württembergischer Oberamtmann

Siehe auch:
 Male, Mahl